Brigham Young (mormó) (1801 - 1877), segon profeta vident i revelador, president de l'Església dels mormons
 Universitat Brigham Young, universitat a Provo, Utah, EUA 
 Brigham Young (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Henry Hathaway, estrenada el 1940